Соревнования по двоеборью среди мужчин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2015 года в Фалуне прошли 20 февраля. Спортсмена соревновались на нормальном трамплине(HS100) и на дистанции 10км. Первую золотую медаль на первенствах планеты выиграл немец Йоханнес Ридзек. Свою первую медаль выиграл представитель Италии Алессандро Питтин

Медалисты

Результаты

Прыжки с трамлина
Соревнования по прыжкам с трамлина прошли с 12:00 часов по 15:30 дня(время московское).

Гонка на 10 километров

Соревнования по лыжным гонкам прошли с 18:05 часов по 18:37 вечера(время московское).

Ссылки 
 Результаты прыжков
 Результаты гонки
 Результаты на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2015